Luisa Sasko-Gothajsko-Altenburská (9. března 1756 – 1. ledna 1808) byla sňatkem s Fridrichem Františkem I. Meklenbursko-Zvěřínským meklenbursko-zvěřinskou vévodkyní.

Život 
Luisa se narodila jako čtvrté a nejmladší dítě Jana Augusta Sasko-Gothajsko-Altenburského a Luisy Reuss-Schleiz. Po matčině smrti v roce 1773 se spolu se starší sestrou Augustou stala dědičkou hraběcího titulu Limpurg-Gaildorf. Obě sestry si udržely svou část dědictví až do roku 1780, kdy svůj podíl prodaly Karlu Evženovi Württemberskému.

1. června 1775 se Luisa ve městě Gotha provdala za dědičného vévodu Fridricha Františka Meklenbursko-Zvěřinského, nejstarší dítě a jediného syna vévody Ludvíka Meklenbursko-Zvěřinského a jeho manželky Šarloty Žofie Sasko-Kobursko-Saalfeldské.

Potomci 
Luisa měla s Fridrichem Františkem několik dětíː

 1. dcera (*/† 7. 5. 1776)
 2. syn (*/† 11. 5. 1777)
 3. Fridrich Ludvík Meklenbursko-Zvěřínský (13. 6. 1778 Ludwigslust – 29. 11. 1819 tamtéž), dědičný velkovévoda meklenbursko-zvěřínský
 I. ⚭ 1799 velkokněžna Jelena Pavlovna Ruská (24. 12. 1784 Petrohrad – 24. 9. 1803 Ludwigslust)
 II. ⚭ 1803 Karolína Luisa Sasko-Výmarsko-Eisenašská (18. 7. 1786 Výmar – 20. 1. 1816 Ludwigslust)
 III. ⚭ 1818 lankraběnka Augusta Hesensko-Homburská (28. 11. 1776 Bad Homburg vor der Höhe – 1. 4. 1871 Ludwigslust)
 4. Luisa Šarlota Meklenbursko-Zvěřínská (19. 11. 1779 – 4. 1. 1801 Gotha)
 ⚭ 1797 Augustus Sasko-Gothajsko-Altenburský (23. 11. 1772 Gotha – 17. 5. 1822 tamtéž), vévoda sasko-gothajsko-altenburský
 5. Gustav Vilém (31. 1. 1781 Ludwigslust – 10. 1. 1851 tamtéž), svobodný a bezdětný
 6. Karel (2. 7. 1782 Ludwigslust – 22. 5. 1833 tamtéž), svobodný a bezdětný
 7. Šarlota Frederika Meklenbursko-Zvěřínská (4. 12. 1784 Ludwigslust – 13. 7. 1840 Řím)
 ⚭ 1806 dánský a norský korunní princ Kristián (18. 9. 1786 Kodaň – 20. 1. 1848 tamtéž), jako Kristián VIII. dánský král od roku 1839 až do své smrti, roku 1814 po několika měsících vlády abdikoval na norský trůn, po spojení států Švédska a Norska se novým norským králem stal Karel XIII.
 8. Adolf (18. 12. 1785 Ludwigslust – 8. 5. 1821 Magdeburg), svobodný a bezdětný

Tituly a oslovení 
 9. března 1756 – 1. června 1775: Její Výsost princezna Luisa Sasko-Gothajsko-Altenburská
 1. června 1775 – 24. dubna 1785: Její Velkovévodská Výsost dědičná meklenbursko-zvěřínská vévodkyně
 24. dubna 1785 – 1. ledna 1808: Její Velkovévodská Výsost meklenbursko-zvěřínská vévodkyně

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 9. března
Narození v roce 1756
Úmrtí 1. ledna
Úmrtí v roce 1808
Wettinové
Ženy